La ceinture de fer en France ;
 La ceinture de fer de Bilbao en Espagne.

Voir aussi 
 La ceinture de feu.